Horst Jungmann ist der Name folgender Personen:

* Horst Jungmann (Fußballspieler) (* 1934), deutscher Fußballtorhüter
 Horst Jungmann (Politiker) (* 1940), deutscher Politiker (SPD)